Bindu (actrice) (1951), Indiaas actrice
 Bindu (chakra), zevende chakra in een stelsel van acht chakra's
 Bindu (Peninjauan), plaats in Indonesië